Bajgiel i Becia Show (ang. The Bagel and Becky Show, 2016) – kanadyjski serial animowany.

Serial emitowany w Polsce na kanale Teletoon+ od 14 listopada 2016 roku.

Fabuła 
Bajgiel to pies, którego nieodłączną towarzyszką jest wesoła kotka Becia. Razem często wpadają w tarapaty, przeżywając przy tym niesamowite przygody.

Wersja japońska 
 Bajgiel (Bagel): Noriko Hidaka (日高のり子)
 Becia (Becky): Junko Iwao (岩男潤子)
 Mietek (Percy): Toshiharu Sakurai (桜井敏治)
 Janusz (Old Man Jenkinsbot): Hiroshi Iwasaki (岩崎ひろし)
 Mama (Mom): Hikari Yono (よのひかり)
 Pączek (Loaf): Wataru Takagi (高木渉)
 Liza (Lisa): Miina Tominaga (冨永みーな)
 Argentyna (Argentina Brown): Masako Katsuki (勝生真沙子)
 Phil (Phillip Pharleau): Naoki Tatsuta (龍田直樹)
 Torgo: Kenichi Ogata (緒方賢一)

Wersja polska 
Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej: na zlecenie platformy nc+ – Studio Sonica

Reżyseria: Leszek Zduń

Dialogi polskie:
 Aleksandra Rojewska (odc. 1-7, 15-20, 25-37),
 Joanna Krejzler (odc. 8-14, 21-24, 38)
Dźwięk i montaż: Maciej Brzeziński

Kierownictwo produkcji: Agnieszka Kudelska

Wystąpili:
 Przemysław Wyszyński – Bajgiel (Bagel)
 Katarzyna Owczarz – Becia (Becky)
 Jarosław Boberek – Mietek (Percy)
oraz:
 Janusz Wituch – Janusz (Old Man Jenkinsbot)
 Bartłomiej Magdziarz – Pączek (Loaf)
 Marta Dobecka – Liza (Lisa)
 Izabella Bukowska – Mama (Mom)
W pozostałych rolach:
 Jakub Szydłowski
 Agnieszka Fajlhauer –
 Argentyna (Argentina Brown),
 Gloria Wieść (odc. 7)
 Klaudiusz Kaufmann – Phil (Phillip Pharleau)
 Sławomir Pacek
 Jakub Świderski
 Tomasz Błasiak
 Wojciech Chorąży
 Zbigniew Konopka
 Dariusz Błażejewski – Torgo
 Dariusz Odija
 Leszek Zduń
 Tomasz Jarosz
 Monika Pikuła
 Tomasz Steciuk – Cyryl (Cyril)
 Maksymilian Michasiów
 Paweł Galia
i inni

Lektor: Leszek Zduń

Spis odcinków

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Kanadyjskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2016